União da Juventude Comunista - organização política brasileira fundada em 1927, sendo atual ala juvenil do Partido Comunista Brasileiro.
 União de Jovens Comunistas - organização da juventude do Partido Comunista de Cuba, fundada em 1968.
 Universidade Joaquim Chissano - universidade pública moçambicana, sediada na cidade de Maputo.

Desambiguações de organizações
Desambiguações de siglas